Drakesville, une ville du comté de Davis, en Iowa.
 Drakesville, une civil township, du comté de Davis, en Iowa.